Karl Michels ist der Name folgender Personen:

* Karl Michels (Grafiker) (vor 1911–nach 1931) deutscher Illustrator, Werbegrafiker, Schrift- und Plakatkünstler, Zeichner und Holzschneider
 Karl Franz Michels (1881–1970), deutscher Geologe